

Onomastica
Ermanno – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Ermanno – cardinale italiano
Ermanno – scultore tedesco
Ermanno – vescovo di Castro
Ermanno – vescovo di Grosseto
Ermanno – vescovo di Volterra